Newbold ist der Familienname folgender Personen:

 John Newbold (1952–1982), britischer Motorradrennfahrer
 Joshua G. Newbold (1830–1903), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Newbold (* 1994), bahamaischer Leichtathlet
 Thomas Newbold (1760–1823), US-amerikanischer Politiker
 Walton Newbold (1888–1943), britischer Politiker

Newbold ist der Name mehrerer Orte:

 Newbold (Derbyshire), Vereinigtes Königreich
 Newbold (Wisconsin), im Oneida County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Newbold (Town), Town(ship) im Oneida County, Vereinigte Staaten
 Newbold-on-Avon, Vereinigtes Königreich
 Newbold on Stour, Vereinigtes Königreich